KS Dinamo Tirana je albánský fotbalový klub z Tirany.

Vítězství 
 Albánská Premier League - 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1960, 1966-67, 1972-73, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1985-86, 1989-90, 2001-02, 2007-08
 Albánský Pohár - 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1960, 1971, 1974, 1978, 1982, 1989, 1990, 2003

Externí odkazy 
 

Albánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1950
Sport v Tiraně